Валда́йцев — фамилия; имеет женскую форму Валдайцева.

 Валдайцев, Василий Ефимович (1913—1981) — советский оператор игрового и неигрового кино.
 Валдайцев, Сергей Васильевич (1951—2012) — советский и российский экономист, педагог.